Cette page regroupe l'ensemble des '''monuments classés du district de Berendrecht-Zandvliet-Lillo, dans la ville d'Anvers.

|}

Voir aussi 
 
 Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, 2011

Berendrecht
Anvers ZZ-Berendrecht
Bâtiment à Berendrecht-Zandvliet-Lillo